Osoby o tym nazwisku:
 Francesco Dettori – włoski piłkarz
 Giovanni Dettori – rzymskokatolicki biskup